Der Bezirk Antwerpen ist einer von drei Bezirken (Arrondissements) in der belgischen Provinz Antwerpen. Er umfasst eine Fläche von 1.000,31 km² mit  Einwohnern (Stand: ) in 30 Gemeinden.

Gemeinden im Bezirk Antwerpen

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Belgiens

Einzelnachweise 

Antwerpen